Alexandria Villaseñor – attivista statunitense contro il cambiamento climatico
 Bernardo Hernández Villaseñor – ex calciatore messicano, attaccante
 Fabián Villaseñor – ex calciatore messicano, portiere